|-
| (100501) 1996 XA19||||8 грудня 1996||Обсерваторія Кісо||BATTeRS
|-
| (100502) 1996 XZ22||||12 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100503) 1996 XD25||||9 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100504) 1997 AU8||||2 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100505) 1997 AA9||||2 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100506) 1997 AG9||||2 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100507) 1997 AG12||||10 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100508) 1997 AY14||||13 січня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (100509) 1997 AH15||||11 січня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (100510) 1997 AO18||||15 січня 1997||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (100511) 1997 AY18||||10 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100512) 1997 AN20||||11 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100513) 1997 AL21||||10 січня 1997||Обсерваторія Уенохара||Нобухіро Кавасато
|-
| (100514) 1997 AB24||||15 січня 1997||Станція Кампо Імператоре||Андреа Боаттіні, Андреа Ді Паола
|-
| (100515) 1997 AM24||||15 січня 1997||Станція Кампо Імператоре||Андреа Боаттіні, Андреа Ді Паола
|-
| (100516) 1997 BA||1997 BA||16 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (100517) 1997 BD||1997 BD||16 січня 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (100518) 1997 BL||1997 BL||16 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 100519 Bombig||||28 січня 1997||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (100520) 1997 BU2||||30 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (100521) 1997 BX5||||26 січня 1997||Обсерваторія Модри||Адріан Галад, А. Правда
|-
| (100522) 1997 CA||1997 CA||1 лютого 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (100523) 1997 CT2||||2 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100524) 1997 CV5||||6 лютого 1997||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (100525) 1997 CX8||||1 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100526) 1997 CK9||||1 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100527) 1997 CB10||||2 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100528) 1997 CZ10||||3 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100529) 1997 CA11||||3 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100530) 1997 CE12||||3 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100531) 1997 CP12||||3 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100532) 1997 CB17||||6 лютого 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (100533) 1997 CH17||||1 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100534) 1997 CM22||||3 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100535) 1997 CR22||||3 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100536) 1997 CD28||||6 лютого 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (100537) 1997 EL4||||2 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100538) 1997 ET10||||7 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100539) 1997 EN13||||3 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100540) 1997 EK20||||4 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100541) 1997 EG25||||7 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100542) 1997 ES25||||9 березня 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (100543) 1997 ES26||||4 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100544) 1997 ET28||||10 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100545) 1997 ED30||||9 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100546) 1997 EU32||||13 березня 1997||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (100547) 1997 EQ35||||4 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100548) 1997 EA36||||4 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100549) 1997 EK38||||5 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100550) 1997 EM41||||10 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100551) 1997 EM42||||10 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100552) 1997 FK2||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 100553 Dariofo||1997 GD||2 квітня 1997||П'яноро||Вітторіо Ґоретті
|-
| (100554) 1997 GJ||1997 GJ||4 квітня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (100555) 1997 GY1||||7 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100556) 1997 GS2||||7 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100557) 1997 GW3||||3 квітня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате, Кадзуро Ватанабе
|-
| (100558) 1997 GE9||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100559) 1997 GO9||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100560) 1997 GA12||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100561) 1997 GN18||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100562) 1997 GW19||||5 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100563) 1997 GW26||||7 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100564) 1997 GU27||||9 квітня 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (100565) 1997 GC29||||9 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100566) 1997 GF33||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100567) 1997 GM36||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100568) 1997 GV37||||5 квітня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (100569) 1997 HR||1997 HR||28 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100570) 1997 HU1||||28 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100571) 1997 HH2||||29 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100572) 1997 HJ2||||29 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100573) 1997 HR2||||29 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100574) 1997 HS2||||30 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100575) 1997 HD3||||30 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100576) 1997 HJ10||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100577) 1997 HM10||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100578) 1997 HY10||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100579) 1997 HS11||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100580) 1997 HM16||||30 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100581) 1997 HA17||||29 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100582) 1997 HC17||||30 квітня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100583) 1997 JY9||||10 травня 1997||Обсерваторія Мауна-Кеа||Крістіан Вейє
|-
| (100584) 1997 JJ14||||1 травня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100585) 1997 LN9||||7 червня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (100586) 1997 LP15||||8 червня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (100587) 1997 MH||1997 MH||26 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100588) 1997 MV3||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (100589) 1997 MV8||||29 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100590) 1997 NP1||||2 липня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100591) 1997 NW2||||2 липня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100592) 1997 NN5||||5 липня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100593) 1997 OH1||||28 липня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (100594) 1997 OH2||||30 липня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (100595) 1997 PA2||||4 серпня 1997||Обсерваторія Модри||Адріан Галад, А. Правда
|-
| 100596 Перет (Perrett)||||9 серпня 1997||Обсерваторія Домініон||Девід Белем
|-
| (100597) 1997 PY4||||11 серпня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (100598) 1997 QO1||||31 серпня 1997||Обсерваторія Клаудкрофт||Воррен Оффутт
|-
| (100599) 1997 QV4||||31 серпня 1997||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (100600) 1997 RX1||||4 вересня 1997||Коссоль||ODAS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

100500